Le terme Cameo peut référer à :

Spectacles et musique 
 Caméo, une apparition fugace dans un spectacle, au théâtre ou au cinéma.
 Cameo, un groupe américain de funk et R&B.
 Cameo Records, un ancien label discographique américain.

Monde vivant 
 La pomme Cameo, une variété de pomme.
 Caméo, caractéristique de la robe de certains chats roux.

Voir aussi 
 Cameo Kirby, un film muet américain réalisé par John Ford (1923).
 Cinéma Caméo, un bâtiment de Bruxelles (Belgique).
Cameo est aussi une application qui permet d'obtenir des messages vidéos personnalisés de la part de célébrités.